Гран-при Германии 1996 года — одиннадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1996 года. Прошёл на трассе Хокенхаймринг в Германии. Соревнования состоялись 28 июля 1996 года.

Гонка 

|}

 Поул-позиция: Деймон Хилл 1:43,912
 Лучший круг: Деймон Хилл 1:46,504

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Германии
Спортивные соревнования в Хоккенхайме